Фёдор Селиванов:
 Селиванов, Фёдор Андреевич (1928—2012) — русский философ, доктор философских наук, профессор.
 Селиванов, Фёдор Мартынович (1927—1990) — российский учёный-фольклорист, профессор филологического факультета МГУ.
 Селиванов, Фёдор Михайлович (1700—1782) — вице-адмирал.
 Селиванов, Фёдор Фёдорович (1859—1938) — русский и советский химик, профессор.